Luiz Eduardo – calciatore brasiliano
 Luiz Eduardo – calciatore brasiliano